Patrícia Kimberly, nome artístico de Gisele Barbosa (São Paulo, 6 de janeiro de 1984), é uma garota de programa, stripper e atriz pornográfica brasileira.

Aos 18 anos começou a atuar na área de entretenimento para adultos, inicialmente em boates de strip-tease. Paralelamente, dava aulas de inglês e frequentava o curso de Tradutora e Intérprete numa faculdade de São Paulo. Posteriormente, em 2015, passou também a atuar como atriz pornográfica.

A revista Marie Claire qualificou-a de "influenciadora sexual", dado o seu grande número de seguidores nas redes sociais. O maior benefício que a internet trouxe para Patrícia e outras profissionais do sexo foi o controle sobre o próprio trabalho. As redes sociais libertaram as garotas dos cafetões. "Não preciso mais de intermediário. Agora tiro meu dinheiro livre. Antes um terço era deles."

Ela é frequentemente convidada a dar entrevistas para falar em favor da prostituição e da indústria do sexo.

Prêmios

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Atrizes pornográficas do Brasil
Modelos eróticas
Naturais da cidade de São Paulo
Prostitutas de São Paulo